Миттервурцер (нем. Mitterwurzer) — фамилия. Известные носители:

 Миттервурцер, Антон (1818—1876) — австрийский певец. Отец актёра Фридриха Миттервурцера.
 Миттервурцер, Вильгельмина (1847—1909) — немецкая актриса. Жена актёра Фридриха Миттервурцера.
 Миттервурцер, Фридрих (1844—1897) — австрийский актёр